Теофил Николов Попвасилев е български духовник и революционер от Възраждането.

Биография 
Теофил Попвасилев е роден в 1824 година в разложкото село Белица. Брат е на Георги Бельов. Учи при баща си и при чичо си Илия Попов, в Рилския манастир и в Пловдив. Работи като учител в родното си село. В 1859 година става свещеник и служи в църквата „Свети Георги“. Участва в подготовката на въстание в 1876 година. При разкриването на революционните комитети в Разлога, е арестуван. Успява да се освободи чрез откуп. Баща е на Лука Поптеофилов и дядо на Георги Николов и Теофил Николов – всички дейци на ВМОРО.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Български духовници от Македония
Починали в Белица
Родени в Белица